Amenia kan syfta på:

Amenia, New York – en kommun i delstaten New York USA
Amenia, North Dakota – en ort i delstaten North Dakota USA
Amenia (djur) – ett släkte av tvåvingar